Kelurahan Kradenan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kradenan (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 109,38), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kradenan (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,66), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar